Group Therapy (terapia di gruppo in lingua inglese) può riferirsi a:

Film  
Group Therapy – film del 2004 diretto da Thomas R. Smyth

Musica  
Group Therapy – gruppo musicale hip hop statunitense
Group Therapy – album di Art Farmer e James Moody del 1966 
Group Therapy – album dei Southgang del 1992
Group Therapy – album dei Concrete Blonde del 2002
Group Therapy – album dei Dope del 2003
Group Therapy – album dei Above & Beyond del 2011

Radio 
Group Therapy Radio – show radiofonico settimanale presentato dagli Above & Beyond